Jaren 80 verwijst naar het negende decennium van een eeuw. Meer specifiek kan het, in de christelijke jaartelling, staan voor:
80-89
180-189
280-289
380-389
480-489
580-589
680-689
780-789
880-889
980-989
1080-1089
1180-1189
1280-1289
1380-1389
1480-1489
1580-1589
1680-1689
1780-1789
1880-1889
1980-1989